Междулингвистичните ономатопеи отчитат много думи, които показват сходно произношение на езиците по света. Следва списък на някои конвенционални примери:

Други животни

Вижте също 
 Ономатопея

Източници 

Език
Фигури на речта